Арабська федерація має значення:

 Арабська федерація Іраку і Йорданії, конфедерація між Йорданією й Іраком (1958)
 Арабська ліга, регіональна організація арабських держав Близького Сходу і Північної Африки
 Федерація Арабських Республік, федерація між Лівією, Єгиптом, Сирією (1972-1977).
 Об'єднана Арабська Республіка, між Сирією й Єгиптом (1958–1961)
 Об'єднані Арабські держави, Конфедерація між Північним Єменом, Єгиптом, Сирією (1958–1961). 
 Арабська Ісламська Республіка, пропонований союз між Лівією та Тунісом (1974) 
 Об'єднані Арабські Емірати, союз семі арабських держав, (1971 — сьогодення)

Дивись також 
 Федерація Південної Аравії
 Федерація Арабських Еміратів Півдня